

Рапід-Сіті — місто, штат Південна Дакота
 Рапід-Сіті — переписна місцевість, штат Мічиган